«Королевские драгоценности» () — шведский драматический фильм 2011 года режиссера Эллы Лемхаген по рассказу Карины Даль. В главных ролях Алисия Викандер и Билл Скарсгард .

Сюжет 
Фрагансия арестована за попытку убийства Ричарда Перссона, сына влиятельного владельца фабрики. История проходит через множество перипетий, прежде чем будет окончательно установлена невиновность Фрагансии.

В ролях 

 Алисия Викандер — Фрагансия Фернандес
 Билл Скарсгард — Ричард Перссон
 Лоа Фалькман — владелец фабрики Перссон
 Михалис Куцогианнакис — Фернандес Фернандес
 Джеспер Линдбергер — Хесус Фернандес
 Александра Рапапорт — Марианны Фернандес
 Натали Минневик — Белинда
 Бьорн Густафссон — Петтерссон-Йонссон
 Майкл Сегерстрём — отец Ялмар
 Timbuktu — Ремми
 Нур Эль-Рефаи — акушерка

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы на шведском языке
Фильмы Швеции 2011 года
Фильмы-драмы Швеции